Il singolare del torneo di tennis Emden Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomas Nydahl che ha battuto in finale David Engel 7-6, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Jeremy Bates (quarti di finale)
 Alexander Mronz (primo turno)
 David Rikl (semifinali)
 Vladimir Gabričidze (semifinali)

 Filip Dewulf (quarti di finale)
 Nicklas Utgren (primo turno)
 David Engel (finale)
 Tomas Nydahl (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Emden Challenger 1993